Frank de Boer (Hoorn, 1970. május 15. –) korábbi profi holland labdarúgó, Ronald de Boer ikertestvére, visszavonulása után 2010-től hat éven át korábbi klubja az Ajax vezetőedzője volt. Játékos pályafutását is ennél a klubnál kezdte meg, majd játszott Spanyolországban az FC Barcelonában, Törökországban a Galatasaray-ban, Skóciában a Glasgow Rangers-ben, valamint Katarban az Al-Rayyan és az Al-Shamal együtteseiben. 112-szer lépett pályára a holland válogatottban, első mérkőzését 1990 szeptemberében játszotta Olaszország ellen.

Játékos statisztikái

Klubokban

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Edzői statisztikái
Legutóbb frissítve:2021. június  29-én lett.

Kapcsolódó szócikk 

Doppingvétség miatt eltiltott sportolók listája

Jegyzetek

További információk 

Holland labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Ajax labdarúgói
A Barcelona labdarúgói
A Galatasaray labdarúgói
A Rangers labdarúgói
Az 1992-es Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1994-es világbajnokság labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
1970-ben született személyek
Élő személyek
A La Liga labdarúgói
A Premier League edzői